Rainham (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent.
Rainham (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Havering, in de regio Groot-Londen.